Durham (Engeland), een stad in Engeland
Durham Castle
kathedraal van Durham
universiteit van Durham
Durham (graafschap), een graafschap in Engeland
City of Durham, een bestuurlijk district in Engeland

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Durham (Californië)
Durham (Connecticut)
Durham (Kansas)
Durham (New Hampshire)
Durham (North Carolina)
Durham (Oregon)
East Durham (New York)

Personen
Paul Durham, een Amerikaanse zanger en producer